Соревнования в прыжках в высоту у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 1 и 3 сентября.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011